Austria:
 Pettenbach – miejscowość w gminie Payerbach, w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Neunkirchen
 Pettenbach – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Kirchdorf an der Krems